«Академик Шокальский» — название судов:

 Академик Шокальский (судно, 1940) — научно-исследовательское и экспедиционное судно;
 Академик Шокальский (судно, 1982) — круизное судно ледового класса.